De dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2015 werd verreden op vrijdag 17 juli 2015 van Muret naar Rodez. Het was een heuvelrit van 198,5 km.

Parcours 
Onderweg passeerde het peloton twee cols van vierde categorie en één col van derde categorie.

Verloop

Tussensprints

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
  De route van de 13e etappe op www.letour.fr

13
Ronde van Frankrijk 201513
Sport in Aveyron
Rodez